Spray peut désigner :
 un spray, un dispositif mécanique permettant de vaporiser un liquide en fines gouttelettes ;
 spray nasal : appareil utilisé pour libérer dans le nez certaines substances sous forme de fines gouttelettes ;
 Spray (voilier), le voilier utilisé par Joshua Slocum pour accomplir son tour du monde en solitaire ;
 Spray (Oregon), une municipalité des États-Unis ;
 Spray Network, une société suédoise propriétaire du portail web éponyme et du service de rencontres Spray Date ;
 John Spray (c. 1768 - 1827) ténor anglais.